De Serie A 1951/52 was het 49ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 21ste seizoen van de Serie A. Juventus werd kampioen.

Eindstand

Eindronde 
Er werd een eindronde gespeeld om het aantal clubs in de Serie A van 20 naar 18 te brengen. Nummer 17 en 18, die normaliter veilig zijn voor degradatie namen deel aan de eindronde samen met de nummer 2 uit de Serie B, Brescia.

Triestina blijft in de Serie A.

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1951/52